Wilhelm Baumeister kan syfta på bland andra:

*Wilhelm Baumeister (1815–1875), tysk officer och skådespelare
 Wilhelm Baumeister (1887–1963), tysk militärläkare